Hockey kan henvise til flere artikler:

 Hockey – en sportsgren
 Hockey-familien – en gruppe sportsgrene
 Hockey (band) – et band